Tyrrell hace referencia a varios artículos:

Lugares
Condado de Tyrrell, en el estado estadounidense de Carolina del Norte;
Museo Tyrrell, en el parque provincial Midland en Alberta, Canadá;
Tyrrellspass, localidad irlandesa;

Personas

 George Tyrrell, teólogo modernista;
George N. M. Tyrrell, matemático inglés;
John Tyrrell, varios;
Joseph Burr Tyrrell, geólogo, cartógrafo y asesor minero canadiense;

Deportes
Tyrrell Racing, equipo de automovilismo;

Además

Tyrell Corbin, baloncestista.